Caudebec kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Caudebec-lès-Elbeuf, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Caudebec-en-Caux, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,